Het schoonspringen op de 10 meter toren voor vrouwen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op woensdag 8 en donderdag 9 augustus 2012.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen 10